Polti, entreprise italienne de petit électroménager.
 Polti, équipe cycliste professionnelle entre 1994 et 2000, sponsorisée par la précédente.